Spitzenberg  heißen folgende geographische Objekte:

Orte und Ortsteile
 Spitzenberg (Bühlerzell), Weiler der Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg.
 Spitzenberg (Neureichenau), Ortsteil der Gemeinde Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Spitzenberg (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Spitzenberg (Gemeinde Mauerkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Mauerkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Spitzenberg, heute Špičák (Český Krumlov), Wohnplatz von Český Krumlov (Böhmisch Krumau) in Südböhmen

Bauten
 Schloss Spitzenberg bei Mauerkirchen, Oberösterreich
 Burg Spitzenberg (Kuchen) bei Kuchen, Baden-Württemberg
 Burg Spitzenberg (BE) bei Langnau, Kanton Bern

Berge
 Spitzenberg (670 m), Berg westlich von Kuchen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Spitzenberg (heute Špičák) (664 m), Berg nordwestlich von Ossegg, Tschechien
 Spitzenberg (Reichensachsen) (423 m), Berg südlich des Wehretaler Ortsteiles Reichensachsen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Spitzenberg, Berg bei Mníšek nad Hnilcom (Einsiedel an der Göllnitz), Slowakei
 Spitzenberg (Zaberfeld) (278 m), Hausberg von Zaberfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Spitzenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Gottfried von Spitzenberg (Gottfried I. von Spitzenberg-Helfenstein, lat. Gottfridus I de Pisenberg; 1132–1190), Vertrauter des Staufenkaisers Friedrich I. (Barbarossa)
 Hans Karl Zeßner-Spitzenberg (1885–1938), österreichischer Jurist und NS-Opfer
 Josef Heinrich Zeßner-Spitzenberg (1919–1983), österreichischer Jurist und Bibliothekar, Generaldirektor der Österreichischen Nationalbibliothek (1980–1983)
 Karl Spitzenberg (1860–1944), Förster, Hegemeister, Erfinder und Wegbereiter der forstlichen Wühlkultur
 Peter Spitzenberg (1945–2022), deutscher Boxer

Siehe auch:
 Spitzberg
 Spitzemberg
 Zessner-Spitzenberg